Csiba (Hargita megye)
Csiba (Maros megye)
Csiba (Japán)
Csiba prefektúra, Japán